Нико́льский райо́н — административная единица ряда областей России и Украины.

Список

Россия 
Существующие
 Никольский район — в Вологодской области.
 Никольский район — в Пензенской области.
Упраздненные
 Никольский район — в Астраханской области (существовал в 1925—1927 и 1944—1957 годах).
 Никольский район — в Курской (1935—1937), затем в Орловской области (1937—1963).

Украина 
 Никольский район — в Донецкой области.

См. также